Trois sous-marins de la Royal Navy ont été nommés HMS Talent :
 le HMS Talent (P322), un sous-marin de classe T transféré à la Marine royale néerlandaise sous le nom de HNLMS Zwaardvisch en 1943. 
 le HMS Talent était un autre sous-marin de classe T, commandé en 1944, mais annulé en 1945.
 le  était un autre sous-marin de classe T, précédemment nommé HMS Tasman mais renommé peu avant sa mise en service en 1945. Il a servi jusqu’en 1966.
 le  un sous-marin de classe Trafalgar lancé en 1988 et actuellement en service.

Talent